

487001–487100 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 487001 || || 6 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#d6d6d6
| 487002 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 487003 || || 6 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#fefefe
| 487004 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 487005 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#E9E9E9
| 487006 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#fefefe
| 487007 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#E9E9E9
| 487008 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#E9E9E9
| 487009 || || 17 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#E9E9E9
| 487010 || || 2 de juliol de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#d6d6d6
| 487011 || || 6 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 487012 || || 16 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#d6d6d6
| 487013 || || 2 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#d6d6d6
| 487014 || || 3 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 487015 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#E9E9E9
| 487016 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 487017 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#E9E9E9
| 487018 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#E9E9E9
| 487019 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#fefefe
| 487020 || || 27 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 487021 || || 25 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#E9E9E9
| 487022 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 487023 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#d6d6d6
| 487024 || || 13 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 487025 || || 2 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#fefefe
| 487026 || || 5 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#d6d6d6
| 487027 || || 26 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#E9E9E9
| 487028 || || 16 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 487029 || || 24 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 487030 || || 25 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#E9E9E9
| 487031 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#d6d6d6
| 487032 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 487033 || || 3 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#E9E9E9
| 487034 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 487035 || || 15 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#E9E9E9
| 487036 || || 29 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#d6d6d6
| 487037 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#d6d6d6
| 487038 || || 2 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#d6d6d6
| 487039 || || 3 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#d6d6d6
| 487040 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 487041 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#E9E9E9
| 487042 || || 19 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#E9E9E9
| 487043 || || 21 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#E9E9E9
| 487044 || || 10 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#fefefe
| 487045 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#E9E9E9
| 487046 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 487047 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 487048 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 487049 || || 23 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#d6d6d6
| 487050 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#d6d6d6
| 487051 || || 3 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#d6d6d6
| 487052 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 487053 || || 19 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#d6d6d6
| 487054 || || 28 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 487055 || || 21 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#d6d6d6
| 487056 || || 21 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#d6d6d6
| 487057 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#d6d6d6
| 487058 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#fefefe
| 487059 || || 13 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#E9E9E9
| 487060 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#E9E9E9
| 487061 || || 2 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#d6d6d6
| 487062 || || 22 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 487063 || || 14 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#E9E9E9
| 487064 || || 31 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#E9E9E9
| 487065 || || 19 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#E9E9E9
| 487066 || || 23 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#E9E9E9
| 487067 || || 26 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#d6d6d6
| 487068 || || 28 de juliol de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#E9E9E9
| 487069 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#d6d6d6
| 487070 || || 10 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#d6d6d6
| 487071 || || 22 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#fefefe
| 487072 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#d6d6d6
| 487073 || || 7 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 487074 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 487075 || || 21 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#E9E9E9
| 487076 || || 26 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#d6d6d6
| 487077 || || 24 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#d6d6d6
| 487078 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 487079 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#fefefe
| 487080 || || 9 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#d6d6d6
| 487081 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#d6d6d6
| 487082 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 487083 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#E9E9E9
| 487084 || || 9 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#d6d6d6
| 487085 || || 10 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#d6d6d6
| 487086 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#d6d6d6
| 487087 || || 29 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#d6d6d6
| 487088 || || 18 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#E9E9E9
| 487089 || || 16 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#E9E9E9
| 487090 || || 2 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 487091 || || 10 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#d6d6d6
| 487092 || || 19 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#E9E9E9
| 487093 || || 31 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#E9E9E9
| 487094 || || 27 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#d6d6d6
| 487095 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#fefefe
| 487096 || || 31 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#fefefe
| 487097 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#fefefe
| 487098 || || 1 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#E9E9E9
| 487099 || || 12 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#E9E9E9
| 487100 || || 1 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

487101–487200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 487101 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#fefefe
| 487102 || || 30 d'agost de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#fefefe
| 487103 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 487104 || || 2 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 487105 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#E9E9E9
| 487106 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 487107 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#E9E9E9
| 487108 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 487109 || || 30 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#E9E9E9
| 487110 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#E9E9E9
| 487111 || || 26 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#E9E9E9
| 487112 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#E9E9E9
| 487113 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 487114 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 487115 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 487116 || || 29 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 487117 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#E9E9E9
| 487118 || || 6 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#fefefe
| 487119 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#E9E9E9
| 487120 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#E9E9E9
| 487121 || || 3 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#E9E9E9
| 487122 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#d6d6d6
| 487123 || || 24 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#E9E9E9
| 487124 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#E9E9E9
| 487125 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#E9E9E9
| 487126 || || 3 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#d6d6d6
| 487127 || || 20 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 487128 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 487129 || || 28 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 487130 || || 2 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#E9E9E9
| 487131 || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#d6d6d6
| 487132 || || 2 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#fefefe
| 487133 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 487134 || || 31 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#E9E9E9
| 487135 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 487136 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 487137 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#d6d6d6
| 487138 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 487139 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#fefefe
| 487140 || || 7 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 487141 || || 5 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 487142 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#d6d6d6
| 487143 || || 18 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#d6d6d6
| 487144 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#d6d6d6
| 487145 || || 30 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 487146 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 487147 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#d6d6d6
| 487148 || || 10 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#E9E9E9
| 487149 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#d6d6d6
| 487150 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#fefefe
| 487151 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 487152 || || 24 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#d6d6d6
| 487153 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#d6d6d6
| 487154 || || 12 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#d6d6d6
| 487155 || || 30 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#d6d6d6
| 487156 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#d6d6d6
| 487157 || || 29 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#d6d6d6
| 487158 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#d6d6d6
| 487159 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#d6d6d6
| 487160 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#E9E9E9
| 487161 || || 18 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 487162 || || 29 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 487163 || || 3 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#d6d6d6
| 487164 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#d6d6d6
| 487165 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#E9E9E9
| 487166 || || 16 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 487167 || || 19 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#E9E9E9
| 487168 || || 19 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#d6d6d6
| 487169 || || 22 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#d6d6d6
| 487170 || || 29 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#fefefe
| 487171 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#fefefe
| 487172 || || 22 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#d6d6d6
| 487173 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#d6d6d6
| 487174 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#d6d6d6
| 487175 || || 24 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 487176 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 487177 || || 1 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#d6d6d6
| 487178 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#fefefe
| 487179 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 487180 || || 29 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 487181 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 487182 || || 20 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#d6d6d6
| 487183 || || 16 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#d6d6d6
| 487184 || || 30 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#d6d6d6
| 487185 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#d6d6d6
| 487186 || || 7 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#d6d6d6
| 487187 || || 4 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#E9E9E9
| 487188 || || 19 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 487189 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#E9E9E9
| 487190 || || 17 de febrer de 2005 || La Silla || A. Boattini ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#d6d6d6
| 487191 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 487192 || || 19 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#fefefe
| 487193 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 487194 || || 2 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 487195 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#d6d6d6
| 487196 || || 27 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#d6d6d6
| 487197 || || 28 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#E9E9E9
| 487198 || || 16 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 487199 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 487200 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

487201–487300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 487201 || || 29 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 487202 || || 17 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 487203 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 487204 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 487205 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 487206 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 487207 || || 25 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#E9E9E9
| 487208 || || 5 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 487209 || || 20 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 487210 || || 29 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#E9E9E9
| 487211 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#E9E9E9
| 487212 || || 1 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#E9E9E9
| 487213 || || 17 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 487214 || || 4 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#d6d6d6
| 487215 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#d6d6d6
| 487216 || || 14 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#d6d6d6
| 487217 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 487218 || || 29 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#E9E9E9
| 487219 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#d6d6d6
| 487220 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#E9E9E9
| 487221 || || 20 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 487222 || || 20 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#d6d6d6
| 487223 || || 15 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#E9E9E9
| 487224 || || 21 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#E9E9E9
| 487225 || || 16 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 487226 || || 6 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#E9E9E9
| 487227 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#d6d6d6
| 487228 || || 3 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 487229 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 487230 || || 2 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#E9E9E9
| 487231 || || 3 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#E9E9E9
| 487232 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 487233 || || 21 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#E9E9E9
| 487234 || || 12 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#d6d6d6
| 487235 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 487236 || || 13 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#d6d6d6
| 487237 || || 3 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#d6d6d6
| 487238 || || 26 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#d6d6d6
| 487239 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#fefefe
| 487240 || || 26 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#d6d6d6
| 487241 || || 3 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 487242 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#d6d6d6
| 487243 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#d6d6d6
| 487244 || || 27 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 487245 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 487246 || || 7 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#d6d6d6
| 487247 || || 23 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 487248 || || 16 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#d6d6d6
| 487249 || || 16 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#E9E9E9
| 487250 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#E9E9E9
| 487251 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 487252 || || 1 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 487253 || || 15 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 487254 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 487255 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#E9E9E9
| 487256 || || 26 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 487257 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#E9E9E9
| 487258 || || 26 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 487259 || || 18 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#E9E9E9
| 487260 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 487261 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 487262 || || 11 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#d6d6d6
| 487263 || || 27 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#d6d6d6
| 487264 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#d6d6d6
| 487265 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#d6d6d6
| 487266 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 487267 || || 10 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#E9E9E9
| 487268 || || 4 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#d6d6d6
| 487269 || || 4 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#d6d6d6
| 487270 || || 6 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#d6d6d6
| 487271 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#d6d6d6
| 487272 || || 15 de desembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#fefefe
| 487273 || || 19 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#d6d6d6
| 487274 || || 3 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#d6d6d6
| 487275 || || 5 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#E9E9E9
| 487276 || || 3 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#E9E9E9
| 487277 || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#E9E9E9
| 487278 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#d6d6d6
| 487279 || || 28 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#E9E9E9
| 487280 || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 487281 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#E9E9E9
| 487282 || || 3 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#d6d6d6
| 487283 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#d6d6d6
| 487284 || || 15 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#d6d6d6
| 487285 || || 26 de juliol de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#d6d6d6
| 487286 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#E9E9E9
| 487287 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#fefefe
| 487288 || || 3 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 487289 || || 2 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#d6d6d6
| 487290 || || 29 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#d6d6d6
| 487291 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#d6d6d6
| 487292 || || 20 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#E9E9E9
| 487293 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#d6d6d6
| 487294 || || 16 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 487295 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#d6d6d6
| 487296 || || 2 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#fefefe
| 487297 || || 1 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#fefefe
| 487298 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#d6d6d6
| 487299 || || 16 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#d6d6d6
| 487300 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

487301–487400 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 487301 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 487302 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#d6d6d6
| 487303 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#d6d6d6
| 487304 || || 5 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 487305 || || 20 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#d6d6d6
| 487306 || || 3 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#d6d6d6
| 487307 || || 3 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#d6d6d6
| 487308 || || 16 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 487309 || || 3 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 487310 || || 9 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#d6d6d6
| 487311 || || 14 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#d6d6d6
| 487312 || || 15 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 487313 || || 25 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#d6d6d6
| 487314 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#d6d6d6
| 487315 || || 28 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#d6d6d6
| 487316 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 487317 || || 1 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#d6d6d6
| 487318 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#d6d6d6
| 487319 || || 13 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 487320 || || 21 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#d6d6d6
| 487321 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 487322 || || 6 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 487323 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#d6d6d6
| 487324 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#E9E9E9
| 487325 || || 24 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#d6d6d6
| 487326 || || 8 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#d6d6d6
| 487327 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#d6d6d6
| 487328 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#d6d6d6
| 487329 || || 10 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 487330 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#d6d6d6
| 487331 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 487332 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 487333 || || 30 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#d6d6d6
| 487334 || || 26 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 487335 || || 16 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 487336 || || 19 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#d6d6d6
| 487337 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#d6d6d6
| 487338 || || 29 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 487339 || || 16 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 487340 || || 27 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#d6d6d6
| 487341 || || 24 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 487342 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#d6d6d6
| 487343 || || 14 de gener de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 487344 || || 22 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#E9E9E9
| 487345 || || 15 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#d6d6d6
| 487346 || || 24 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#d6d6d6
| 487347 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#d6d6d6
| 487348 || || 13 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#d6d6d6
| 487349 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 487350 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#d6d6d6
| 487351 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 487352 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#d6d6d6
| 487353 || || 9 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 487354 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#d6d6d6
| 487355 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 487356 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#E9E9E9
| 487357 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 487358 || || 1 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 487359 || || 29 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#d6d6d6
| 487360 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#d6d6d6
| 487361 || || 7 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#d6d6d6
| 487362 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 487363 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 487364 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 487365 || || 31 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#fefefe
| 487366 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 487367 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#d6d6d6
| 487368 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 487369 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 487370 || || 11 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#d6d6d6
| 487371 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 487372 || || 17 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 487373 || || 21 d'abril de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 487374 || || 22 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 487375 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#d6d6d6
| 487376 || || 15 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#d6d6d6
| 487377 || || 27 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#d6d6d6
| 487378 || || 30 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 487379 || || 28 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 487380 || || 15 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 487381 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 487382 || || 25 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#E9E9E9
| 487383 || || 16 de març de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#d6d6d6
| 487384 || || 7 de gener de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 487385 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 487386 || || 10 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#d6d6d6
| 487387 || || 13 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#d6d6d6
| 487388 || || 25 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#d6d6d6
| 487389 || || 13 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#E9E9E9
| 487390 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 487391 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#fefefe
| 487392 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#d6d6d6
| 487393 || || 4 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#d6d6d6
| 487394 || || 21 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#fefefe
| 487395 || || 16 de gener de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#d6d6d6
| 487396 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#d6d6d6
| 487397 || || 3 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 487398 || || 29 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#d6d6d6
| 487399 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 487400 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

487401–487500 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 487401 || || 4 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 487402 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 487403 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 487404 || || 15 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#d6d6d6
| 487405 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 487406 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#d6d6d6
| 487407 || || 19 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 487408 || || 1 de setembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 487409 || || 14 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 487410 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#E9E9E9
| 487411 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#E9E9E9
| 487412 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#d6d6d6
| 487413 || || 26 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 487414 || || 25 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#d6d6d6
| 487415 || || 28 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#d6d6d6
| 487416 || || 6 de gener de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 487417 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#E9E9E9
| 487418 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#E9E9E9
| 487419 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#d6d6d6
| 487420 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#E9E9E9
| 487421 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#d6d6d6
| 487422 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#d6d6d6
| 487423 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#d6d6d6
| 487424 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#E9E9E9
| 487425 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#d6d6d6
| 487426 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 487427 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#d6d6d6
| 487428 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#d6d6d6
| 487429 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#E9E9E9
| 487430 || || 28 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 487431 || || 4 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 487432 || || 30 de juliol de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 487433 || || 2 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#fefefe
| 487434 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#E9E9E9
| 487435 || || 17 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#d6d6d6
| 487436 || || 27 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 487437 || || 28 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#d6d6d6
| 487438 || || 28 de novembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#E9E9E9
| 487439 || || 23 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#d6d6d6
| 487440 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#d6d6d6
| 487441 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#d6d6d6
| 487442 || || 19 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#d6d6d6
| 487443 || || 10 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 487444 || || 6 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 487445 || || 1 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 487446 || || 1 d'agost de 2008 || Charleston || ARO ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#C2FFFF
| 487447 || || 11 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=448 bgcolor=#d6d6d6
| 487448 || || 9 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#E9E9E9
| 487449 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#d6d6d6
| 487450 || || 20 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 487451 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 487452 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#d6d6d6
| 487453 || || 13 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 487454 || || 9 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#d6d6d6
| 487455 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 487456 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#d6d6d6
| 487457 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 487458 || || 15 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 487459 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 487460 || || 23 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 487461 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 487462 || || 4 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 487463 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 487464 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 487465 || || 25 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 487466 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#d6d6d6
| 487467 || || 28 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#d6d6d6
| 487468 || || 19 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#E9E9E9
| 487469 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#d6d6d6
| 487470 || || 18 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#d6d6d6
| 487471 || || 15 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#E9E9E9
| 487472 || || 25 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 487473 || || 27 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#d6d6d6
| 487474 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#E9E9E9
| 487475 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 487476 || || 27 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#fefefe
| 487477 || || 17 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 487478 || || 8 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 487479 || || 7 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 487480 || || 22 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 487481 || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 487482 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#d6d6d6
| 487483 || || 20 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 487484 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 487485 || || 25 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#E9E9E9
| 487486 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 487487 || || 24 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#d6d6d6
| 487488 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#E9E9E9
| 487489 || || 10 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 487490 || || 22 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#d6d6d6
| 487491 || || 23 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#d6d6d6
| 487492 || || 19 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 487493 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#d6d6d6
| 487494 || || 30 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#d6d6d6
| 487495 || || 10 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#B88A00
| 487496 || || 2 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#d6d6d6
| 487497 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#d6d6d6
| 487498 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#d6d6d6
| 487499 || || 28 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#d6d6d6
| 487500 || || 14 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

487501–487600 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 487501 || || 15 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#E9E9E9
| 487502 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#d6d6d6
| 487503 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#E9E9E9
| 487504 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#d6d6d6
| 487505 || || 10 de juny de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#C2FFFF
| 487506 || || 18 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 487507 || || 17 de novembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#d6d6d6
| 487508 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#d6d6d6
| 487509 || || 1 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#d6d6d6
| 487510 || || 29 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#E9E9E9
| 487511 || || 2 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 487512 || || 18 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 487513 || || 14 d'octubre de 1998 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#d6d6d6
| 487514 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 487515 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#d6d6d6
| 487516 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#d6d6d6
| 487517 || || 28 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#d6d6d6
| 487518 || || 8 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 487519 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 487520 || || 17 de juliol de 2007 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#d6d6d6
| 487521 || || 16 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 487522 || || 14 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#d6d6d6
| 487523 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 487524 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#d6d6d6
| 487525 || || 30 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#d6d6d6
| 487526 || || 15 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#d6d6d6
| 487527 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 487528 || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#d6d6d6
| 487529 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#d6d6d6
| 487530 || || 7 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#d6d6d6
| 487531 || || 16 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#d6d6d6
| 487532 || || 1 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 487533 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#d6d6d6
| 487534 || || 17 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#C2FFFF
| 487535 || || 26 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=536 bgcolor=#d6d6d6
| 487536 || || 24 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#d6d6d6
| 487537 || || 24 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#d6d6d6
| 487538 || || 15 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#C2FFFF
| 487539 || || 13 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=540 bgcolor=#d6d6d6
| 487540 || || 14 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#d6d6d6
| 487541 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#d6d6d6
| 487542 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#d6d6d6
| 487543 || || 30 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#d6d6d6
| 487544 || || 16 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#C2FFFF
| 487545 || || 24 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=546 bgcolor=#d6d6d6
| 487546 || || 11 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#d6d6d6
| 487547 || || 7 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 487548 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#d6d6d6
| 487549 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#d6d6d6
| 487550 || || 10 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#d6d6d6
| 487551 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#C2FFFF
| 487552 || || 3 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=553 bgcolor=#C2FFFF
| 487553 || || 22 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=554 bgcolor=#C2FFFF
| 487554 || || 2 de juliol de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=555 bgcolor=#C2FFFF
| 487555 || || 16 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=556 bgcolor=#d6d6d6
| 487556 || || 9 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#d6d6d6
| 487557 || || 31 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#d6d6d6
| 487558 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#d6d6d6
| 487559 || || 13 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#d6d6d6
| 487560 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#d6d6d6
| 487561 || || 27 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#d6d6d6
| 487562 || || 24 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#E9E9E9
| 487563 || || 18 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#d6d6d6
| 487564 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#d6d6d6
| 487565 || || 27 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#d6d6d6
| 487566 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#d6d6d6
| 487567 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#d6d6d6
| 487568 || || 30 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#E9E9E9
| 487569 || || 29 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#C2FFFF
| 487570 || || 28 de novembre de 2014 || Catalina || CSS || L5 ||  —
|-id=571 bgcolor=#C2FFFF
| 487571 || || 24 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=572 bgcolor=#C2FFFF
| 487572 || || 24 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=573 bgcolor=#C2FFFF
| 487573 || || 24 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=574 bgcolor=#d6d6d6
| 487574 || || 30 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#d6d6d6
| 487575 || || 21 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 487576 || || 7 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#FFC2E0
| 487577 || || 7 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || ATEPHA ||  —
|-id=578 bgcolor=#d6d6d6
| 487578 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#d6d6d6
| 487579 || || 13 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#FFC2E0
| 487580 || || 17 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|-id=581 bgcolor=#C2E0FF
| 487581 || || 20 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS || other TNO ||  —
|-id=582 bgcolor=#fefefe
| 487582 || || 13 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#FFC2E0
| 487583 || || 20 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 487584 || || 30 d'agost de 1998 || Xinglong || SCAP ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#fefefe
| 487585 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#fefefe
| 487586 || || 19 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 487587 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#fefefe
| 487588 || || 2 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#E9E9E9
| 487589 || || 11 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#d6d6d6
| 487590 || || 17 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#d6d6d6
| 487591 || || 13 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#fefefe
| 487592 || || 30 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#E9E9E9
| 487593 || || 23 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#FA8072
| 487594 || || 24 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 487595 || || 17 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#fefefe
| 487596 || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#E9E9E9
| 487597 || || 7 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#fefefe
| 487598 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#fefefe
| 487599 || || 16 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#E9E9E9
| 487600 || || 13 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

487601–487700 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 487601 || || 10 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 487602 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#d6d6d6
| 487603 || || 27 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 487604 || || 24 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#fefefe
| 487605 || || 24 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#d6d6d6
| 487606 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#fefefe
| 487607 || || 25 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#d6d6d6
| 487608 || || 12 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#fefefe
| 487609 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#d6d6d6
| 487610 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#fefefe
| 487611 || || 3 de setembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#E9E9E9
| 487612 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#FA8072
| 487613 || || 22 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#fefefe
| 487614 || || 30 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#fefefe
| 487615 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 487616 || || 21 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#fefefe
| 487617 || || 20 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#d6d6d6
| 487618 || || 20 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#E9E9E9
| 487619 || || 28 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#fefefe
| 487620 || || 6 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 487621 || || 8 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#E9E9E9
| 487622 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#E9E9E9
| 487623 || || 28 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#E9E9E9
| 487624 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#E9E9E9
| 487625 || || 26 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#fefefe
| 487626 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#d6d6d6
| 487627 || || 28 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#E9E9E9
| 487628 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#fefefe
| 487629 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 487630 || || 14 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 487631 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#fefefe
| 487632 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 487633 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#fefefe
| 487634 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#d6d6d6
| 487635 || || 22 de juny de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#fefefe
| 487636 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 487637 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 487638 || || 7 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#fefefe
| 487639 || || 13 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#fefefe
| 487640 || || 6 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#fefefe
| 487641 || || 22 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#fefefe
| 487642 || || 26 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#d6d6d6
| 487643 || || 16 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#d6d6d6
| 487644 || || 27 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 487645 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 487646 || || 28 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#fefefe
| 487647 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 487648 || || 13 de juny de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 487649 || || 17 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 487650 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#fefefe
| 487651 || || 8 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#fefefe
| 487652 || || 4 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#fefefe
| 487653 || || 1 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#fefefe
| 487654 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#d6d6d6
| 487655 || || 27 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 487656 || || 9 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 487657 || || 15 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#fefefe
| 487658 || || 3 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#fefefe
| 487659 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#d6d6d6
| 487660 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#fefefe
| 487661 || || 12 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#d6d6d6
| 487662 || || 26 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 487663 || || 16 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#fefefe
| 487664 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 487665 || || 3 de novembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 487666 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 487667 || || 2 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#d6d6d6
| 487668 || || 27 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#fefefe
| 487669 || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#fefefe
| 487670 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#d6d6d6
| 487671 || || 17 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#E9E9E9
| 487672 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#fefefe
| 487673 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#E9E9E9
| 487674 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#fefefe
| 487675 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#d6d6d6
| 487676 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#d6d6d6
| 487677 || || 24 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 487678 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#fefefe
| 487679 || || 8 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#fefefe
| 487680 || || 9 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#fefefe
| 487681 || || 3 de juliol de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#d6d6d6
| 487682 || || 6 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#fefefe
| 487683 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#fefefe
| 487684 || || 16 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 487685 || || 3 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 487686 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#d6d6d6
| 487687 || || 15 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#fefefe
| 487688 || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 487689 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#fefefe
| 487690 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#d6d6d6
| 487691 || || 8 de maig de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#d6d6d6
| 487692 || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#d6d6d6
| 487693 || || 12 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#fefefe
| 487694 || || 2 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#fefefe
| 487695 || || 14 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#d6d6d6
| 487696 || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#fefefe
| 487697 || || 14 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 487698 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#E9E9E9
| 487699 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 487700 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

487701–487800 

|-bgcolor=#fefefe
| 487701 || || 23 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#fefefe
| 487702 || || 29 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 487703 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#d6d6d6
| 487704 || || 25 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#fefefe
| 487705 || || 28 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#fefefe
| 487706 || || 24 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#d6d6d6
| 487707 || || 3 de novembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 487708 || || 24 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#d6d6d6
| 487709 || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#fefefe
| 487710 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 487711 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#fefefe
| 487712 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 487713 || || 5 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 487714 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 487715 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#fefefe
| 487716 || || 23 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#d6d6d6
| 487717 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#fefefe
| 487718 || || 7 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#fefefe
| 487719 || || 8 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#d6d6d6
| 487720 || || 28 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#d6d6d6
| 487721 || || 9 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 487722 || || 23 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#fefefe
| 487723 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#d6d6d6
| 487724 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 487725 || || 17 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#fefefe
| 487726 || || 19 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#fefefe
| 487727 || || 10 de març de 2002 || Cima Ekar || ADAS ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#fefefe
| 487728 || || 7 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#d6d6d6
| 487729 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#fefefe
| 487730 || || 5 de desembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 487731 || || 28 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#fefefe
| 487732 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#E9E9E9
| 487733 || || 1 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#fefefe
| 487734 || || 25 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 487735 || || 27 d'octubre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#fefefe
| 487736 || || 2 de juliol de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 487737 || || 14 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#fefefe
| 487738 || || 12 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 487739 || || 28 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#FA8072
| 487740 || || 13 d'octubre de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 487741 || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#fefefe
| 487742 || || 11 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#d6d6d6
| 487743 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 487744 || || 21 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#fefefe
| 487745 || || 9 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#fefefe
| 487746 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 487747 || || 9 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#fefefe
| 487748 || || 15 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#fefefe
| 487749 || || 7 de setembre de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#E9E9E9
| 487750 || || 2 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 487751 || || 30 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 487752 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 487753 || || 16 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#fefefe
| 487754 || || 4 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#E9E9E9
| 487755 || || 8 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#fefefe
| 487756 || || 15 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 487757 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 487758 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#d6d6d6
| 487759 || || 12 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#fefefe
| 487760 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#E9E9E9
| 487761 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#d6d6d6
| 487762 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#E9E9E9
| 487763 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 487764 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#fefefe
| 487765 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#d6d6d6
| 487766 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#d6d6d6
| 487767 || || 1 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 487768 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#d6d6d6
| 487769 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#d6d6d6
| 487770 || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#fefefe
| 487771 || || 22 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#E9E9E9
| 487772 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#d6d6d6
| 487773 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#fefefe
| 487774 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#fefefe
| 487775 || || 19 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#d6d6d6
| 487776 || || 12 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 487777 || || 29 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 487778 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#d6d6d6
| 487779 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#d6d6d6
| 487780 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#d6d6d6
| 487781 || || 14 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#d6d6d6
| 487782 || || 30 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 487783 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#d6d6d6
| 487784 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#d6d6d6
| 487785 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 487786 || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#E9E9E9
| 487787 || || 22 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#d6d6d6
| 487788 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#E9E9E9
| 487789 || || 26 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#d6d6d6
| 487790 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#d6d6d6
| 487791 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 487792 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#d6d6d6
| 487793 || || 28 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 487794 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#d6d6d6
| 487795 || || 29 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#d6d6d6
| 487796 || || 14 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#d6d6d6
| 487797 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#fefefe
| 487798 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#fefefe
| 487799 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 487800 || || 16 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

487801–487900 

|-bgcolor=#fefefe
| 487801 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#fefefe
| 487802 || || 23 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#d6d6d6
| 487803 || || 25 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#d6d6d6
| 487804 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#d6d6d6
| 487805 || || 12 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 487806 || || 17 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#E9E9E9
| 487807 || || 23 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#fefefe
| 487808 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#fefefe
| 487809 || || 10 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#d6d6d6
| 487810 || || 15 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#fefefe
| 487811 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#fefefe
| 487812 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 487813 || || 3 de novembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 487814 || || 29 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#d6d6d6
| 487815 || || 15 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#d6d6d6
| 487816 || || 24 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#E9E9E9
| 487817 || || 19 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#fefefe
| 487818 || || 5 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 487819 || || 17 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 487820 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#E9E9E9
| 487821 || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#fefefe
| 487822 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#E9E9E9
| 487823 || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#E9E9E9
| 487824 || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#d6d6d6
| 487825 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#d6d6d6
| 487826 || || 15 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#E9E9E9
| 487827 || || 23 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 487828 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#d6d6d6
| 487829 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#d6d6d6
| 487830 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#d6d6d6
| 487831 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#d6d6d6
| 487832 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#E9E9E9
| 487833 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#E9E9E9
| 487834 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#d6d6d6
| 487835 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#d6d6d6
| 487836 || || 12 d'octubre de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 487837 || || 15 d'octubre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 487838 || || 19 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 487839 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 487840 || || 11 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#d6d6d6
| 487841 || || 18 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 487842 || || 2 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#d6d6d6
| 487843 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#E9E9E9
| 487844 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 487845 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#fefefe
| 487846 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#d6d6d6
| 487847 || || 1 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#d6d6d6
| 487848 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#d6d6d6
| 487849 || || 4 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 487850 || || 31 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#d6d6d6
| 487851 || || 19 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#fefefe
| 487852 || || 24 de juliol de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 487853 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 487854 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#d6d6d6
| 487855 || || 25 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#d6d6d6
| 487856 || || 27 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 487857 || || 7 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#d6d6d6
| 487858 || || 28 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#d6d6d6
| 487859 || || 16 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#d6d6d6
| 487860 || || 21 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#E9E9E9
| 487861 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#d6d6d6
| 487862 || || 29 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#fefefe
| 487863 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#fefefe
| 487864 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#E9E9E9
| 487865 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 487866 || || 5 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#d6d6d6
| 487867 || || 29 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#fefefe
| 487868 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 487869 || || 1 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#d6d6d6
| 487870 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 487871 || || 3 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#E9E9E9
| 487872 || || 25 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 487873 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#d6d6d6
| 487874 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#E9E9E9
| 487875 || || 24 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 487876 || || 8 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#E9E9E9
| 487877 || || 15 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#E9E9E9
| 487878 || || 8 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 487879 || || 9 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#E9E9E9
| 487880 || || 11 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#E9E9E9
| 487881 || || 16 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#d6d6d6
| 487882 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#E9E9E9
| 487883 || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 487884 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 487885 || || 2 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#E9E9E9
| 487886 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#E9E9E9
| 487887 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#fefefe
| 487888 || || 8 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#E9E9E9
| 487889 || || 27 de novembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#E9E9E9
| 487890 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#E9E9E9
| 487891 || || 31 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#E9E9E9
| 487892 || || 30 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#fefefe
| 487893 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#fefefe
| 487894 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#E9E9E9
| 487895 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 487896 || || 30 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#FA8072
| 487897 || || 24 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 487898 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#E9E9E9
| 487899 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#E9E9E9
| 487900 || || 8 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

487901–488000 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 487901 || || 2 de juliol de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#d6d6d6
| 487902 || || 8 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#E9E9E9
| 487903 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#d6d6d6
| 487904 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 487905 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#E9E9E9
| 487906 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#E9E9E9
| 487907 || || 4 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#E9E9E9
| 487908 || || 13 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#E9E9E9
| 487909 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#d6d6d6
| 487910 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#d6d6d6
| 487911 || || 8 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 487912 || || 24 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 487913 || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 487914 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 487915 || || 26 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 487916 || || 24 de desembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#d6d6d6
| 487917 || || 16 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 487918 || || 6 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#E9E9E9
| 487919 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 487920 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 487921 || || 29 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#d6d6d6
| 487922 || || 4 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#fefefe
| 487923 || || 22 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 487924 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#fefefe
| 487925 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 487926 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#d6d6d6
| 487927 || || 28 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#fefefe
| 487928 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 487929 || || 3 de setembre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 487930 || || 11 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 487931 || || 20 de setembre de 1998 || Xinglong || SCAP ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#d6d6d6
| 487932 || || 26 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#fefefe
| 487933 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#E9E9E9
| 487934 || || 28 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 487935 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 487936 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 487937 || || 28 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#E9E9E9
| 487938 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 487939 || || 29 de juliol de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#E9E9E9
| 487940 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#E9E9E9
| 487941 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 487942 || || 16 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#E9E9E9
| 487943 || || 29 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#d6d6d6
| 487944 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#E9E9E9
| 487945 || || 12 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#d6d6d6
| 487946 || || 19 de juny de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#fefefe
| 487947 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 487948 || || 2 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 487949 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#d6d6d6
| 487950 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 487951 || || 21 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#d6d6d6
| 487952 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#d6d6d6
| 487953 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#d6d6d6
| 487954 || || 26 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 487955 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 487956 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 487957 || || 13 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#fefefe
| 487958 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#d6d6d6
| 487959 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 487960 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 487961 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#d6d6d6
| 487962 || || 27 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#fefefe
| 487963 || || 1 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#d6d6d6
| 487964 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 487965 || || 18 de novembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#d6d6d6
| 487966 || || 13 de setembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#fefefe
| 487967 || || 29 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#E9E9E9
| 487968 || || 5 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#fefefe
| 487969 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#fefefe
| 487970 || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#d6d6d6
| 487971 || || 16 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 487972 || || 9 d'octubre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#d6d6d6
| 487973 || || 25 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 487974 || || 29 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 487975 || || 12 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 487976 || || 24 de novembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 487977 || || 6 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#d6d6d6
| 487978 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#fefefe
| 487979 || || 4 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 487980 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#d6d6d6
| 487981 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 487982 || || 9 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#d6d6d6
| 487983 || || 17 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 487984 || || 10 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 487985 || || 20 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#d6d6d6
| 487986 || || 29 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 487987 || || 25 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 487988 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 487989 || || 26 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#fefefe
| 487990 || || 5 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 487991 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#d6d6d6
| 487992 || || 15 d'abril de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 487993 || || 29 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#d6d6d6
| 487994 || || 21 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#d6d6d6
| 487995 || || 21 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 487996 || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#E9E9E9
| 487997 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#E9E9E9
| 487998 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 487999 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#E9E9E9
| 488000 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (485001)-(490000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (480001-490000)